Helicoconis är ett släkte av insekter som beskrevs av Günther Enderlein 1905. Helicoconis ingår i familjen vaxsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Vaxsländor
Helicoconis